Ла Бока има више значења:

 Ла Бока (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Бока (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Бока (Виља де ла Паз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Бока (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Бока (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Бока (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Бока, Ла Бока де Сан Педро (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Бока (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Бока (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику